Plaats in Indonesië
 Ngesrep (Banyumanik), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Ngesrep (Ngemplak), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java